ITL se poate referi la:

 Internetul Tuturor Lucrurilor
 Liră italiană, codul în standardul ISO 4217